Hier vindt men de wedstrijden, spelerskern en statistieken van KVC Westerlo in het seizoen 2018/19.

Spelerskern

Oefenwedstrijden
Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die KVC Westerlo in de aanloop naar het seizoen 2017/18 zal spelen.

Proximus League

Periode 1

Wedstrijden

1Speeldag uitgesteld als gevolg van Operatie Propere Handen

Overzicht

Klassement

Periode 2

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

Totaalklassement

Play-off 2A

Wedstrijden

Opstelling Westerlo: Van Langendonck, Biset, Dewaele, Antunes, Van Eenoo, Petrov, Naessens, Van Den Bogaert, Brüls, Abrahams, Ghandri

Opstelling Westerlo: Van Langendonck, Biset, Dewaele, Antunes, Van Eenoo, Petrov (85'   De Schryver), Naessens, Van Den Bogaert, Brüls (79'   Buyl), Abrahams (70'   Rommens), Ghandri

Opstelling Westerlo: Van Langendonck, Dewaele, Biset, Ghandri, Van den Bogaert, Rommens, Van Eenoo, Brüls (90+1’   De Schryver), Abrahams (88’   Buyl), Naessens, Petrov

Opstelling Westerlo: Van Langendonck, Dewaele, Biset, Ghandri, Janssens (72'   Naessens), Antunes, Van Eenoo, Brüls, Abrahams, Gboho (RUST   Van den Bogaert), Buyl

Opstelling Westerlo: Van Langendonck, Dewaele, Biset, Antunes (81’   Rommens), Ghandri, Van den Bogaert, Van Eenoo, Brüls, Abrahams (81’   De Schryver), Naessens, Petrov (72’   Gboho)
Opstelling Westerlo: Van Langendonck, Biset, Dewaele, Antunes, Ghandri, Van Eenoo, Van Den Bogaert, De Schryver (65'   Soumah), Brüls, Petrov (71'   Abrahams), Gboho (80'   Naessens)
Opstelling Westerlo: Van Langendonck, Biset, Dewaele (87'   Van Genechten), Antunes Soumah,, Van Eenoo, De Schryver (67'   Abrahams), Van Den Bogaert, Brüls, Rommens (80'   Naessens), Gboho
Opstelling Westerlo: Van Langendonck, Biset, Dewaele (90'   Van Genechten), Corstjens, Antunes, Van Eenoo, De Schryver (83'   Buyl), Van Den Bogaert, Brüls, Ghandri, Gboho (70'   Petrov)
Opstelling Westerlo: Van Langendonck, Biset, Dewaele (86'   Van Genechten), Corstjens, Antunes, Van Eenoo, De Schryver (60'   Petrov), Van Den Bogaert, Brüls, Ghandri, Gboho (81'   Naessens)

Opstelling Westerlo: Van Hout, Corstjens, Ofori Appiah (61'   Biset), Soumah, Van Genechten, De Schryver, Rommens, Janssens, Buyl (64'   Van Eenoo), Naessens, Petrov (79'   Brüls)

Overzicht

Klassement

Beker van België

Belgische voetbalclub 2018/19
KVC Westerlo naar seizoen